Ронни Джин Блевинс (, 20 июня 1977 года, округ Харрис, штат Техас, США) — американский актёр.

Также известен под именами  и .

Блевинс глух на одно ухо и слеп на один глаз.

Блевинс написал, продюсировал и снялся в 2009 году в независимом фильме American Cowslip.

Женат на актрисе Натали Сазерленд. Имеет сына Леонарда, который родился 18 августа 2016 года.

Фильмография 

Дважды был сценаристом фильма, где снимался, и один раз — сопродюсером.

Примечания

Ссылки 
 
 Ронни Джин Блевинс  на TV.com